

Quadro de medalhas

Ligações externas

Basquetebol
Verao de 1973